Hertneck ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Werwigk-Hertneck (* 1952), deutsche Politikerin (FDP)
 Gerald Hertneck (* 1963), deutscher Großmeister im Schach
 Marcus Hertneck (* 1962), deutscher Drehbuchautor
 Wilhelm Herter von Hertneck (1424–1477), deutscher Feldhauptmann und Staatsmann in Diensten Württembergs